«Убойная лига» — юмористическое шоу на телеканале ТНТ. Впервые было показано 25 августа 2007 года.

Ведущий — Леонид Школьник. До 14 марта 2009 года — Павел «Снежок» Воля и Владимир «Динамит» Турчинский.

Правила 
 В «Убойной лиге» участвуют финалисты программы «Смех без правил», в каждой программе участвуют 6 участников.
 В каждом раунде участники пополняют призовой фонд. В конце программы судьи выбирают лучшего участника, дуэт или трио (но такие составы появляются крайне редко) и все деньги из банка получает победитель.
 В первом раунде участники должны исполнить юмористические номера, за которые члены жюри могут дать 12, 24 и 36 тысяч рублей (однако был случай, когда в 112 выпуске дуэт «В штанах» совместно с Антоном Макарским выиграл 60 000 рублей в первом раунде).
 Во втором раунде участники должны закончить шутки, присланные телезрителями. В случае, если жюри отдадут предпочтение телезрителю, то из призового фонда зритель получает одну шестую (6 — количество участников или дуэтов) от денег, заработанных в первом туре.
 В третьем раунде участники называют ставку в размере, не превышающую 36 000 рублей. и обыгрывают тему, придуманную зрителями из зала.

Гладиаторы 
Присутствующие в списке люди уже прошли в «Убойную лигу».
Также некоторые гладиаторы сами формируются в новые составы и могут выступать как пожелают.

 В 101 выпуске «Убойной лиги» участвовали резиденты Comedy club: Тимур Батрутдинов, Виктор Васильев, Андрей Аверин, Зураб Матуа, Александр Незлобин.
 В 112 выпуске «Убойной лиги» наравне с гладиаторами выступали Александр Панайотов, Виктория Морозова, Вячеслав Жеребкин, Тимур Родригез, Максим Покровский и Антон Макарский.

 В «Золотом сезоне» «Смеха без правил» в «Убойную лигу» также прошёл дуэт «Кисель и клюква» (Андрей Бурым и Александр Зарубей), но они ни разу не выступили в программе.
 Большинство участников — бывшие КВНщики, игравшие в телевизионных лигах.

Смена ведущих 
10-й сезон «Убойной лиги» должен был пройти с новыми ведущими. Ими должны были стать участники дуэта «Быдло» Алексей Смирнов и Антон Иванов. Но ведущим стал Леонид Школьник. Алексей Смирнов и Антон Иванов стали ведущими программы «Смех без правил» на сезон 2009 года.

Рейтинги 
В 2007 году программа вышла на первое место во временном промежутке от 23:30 до 00:30, обогнав программы крупнейших телеканалов (у аудитории от 15 до 30 лет).

См. также 
 Смех без правил
 Убойной ночи
 Убойный вечер

Примечания

Ссылки 
 «Убойная лига» на сайте ТНТ
 Список гладиаторов на сайте ТНТ
 Сайт проектов «Убойная лига», «Убойной ночи», «Убойный вечер»

Телевизионные юмористические программы
Телепередачи ТНТ
Телепередачи, запущенные в 2007 году
Телепередачи, закрытые в 2009 году
Телепередачи компании «Comedy Club Production»